Гвазапарес има више значења:

 Општина Гвазапарес (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвазапарес (Гвазапарес, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику